Itaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaí (ort), São Paulo, 
 Itaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar